L'edizione 1966-1967 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Beşiktaş Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Ertan Adatepe (PTT), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti
Beşiktaş Istanbul Campione di Turchia 1966-1967.
 Beşiktaş Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1967-1968.
Istanbulspor, Izmirspor e Karşıyaka SK retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
Campionato turco di calcio